

Geografia 
Karan – città del Mali
Karan – nome di diversi villaggi dell'Iran
Karan – villaggio della Serbia
Karan – località nella provincia di Sumatra Settentrionale in Indonesia

Persone
Amara Karan – attrice britannica di origine cingalese
Dejan Karan – calciatore serbo
Donna Karan – stilista, imprenditrice e direttrice artistica statunitense
Goran Karan – cantante croato
Marija Karan – attrice serba
Ümit Karan – ex calciatore turco

Altro 
Karan – nome proprio di persona maschile indiano
Karan – personaggio dell'anime e manga Inuyasha